

Geografie

Andere verwijzingen
Bedrijven:
Bell ID (IT), een Nederlandse softwareleverancier voor chipkaartmanagement.
Bell (automerk), een automerk opgericht door M. Bellois
Bell (transport), een transportbedrijf
Bell Helicopter Textron, een Amerikaanse helikopterbouwer 
Bell & Howell, een camera- en filmbedrijf
Bell Telephone Company, een oude benaming van de telefoonmaatschappij AT&T; hiervan afgeleid:
Bell Labs, een Amerikaans onderzoeksinstituut
Bell Canada, een Canadees communicatiebedrijf
Bell Records, de naam van minstens vier opnamestudio's in de twintigste eeuw
Bell Shakespeare Company, een Australisch theaterbedrijf
Bell Sports, een fabrikant van fietshelmen
Packard Bell, een Amerikaanse ontwerper van elektronica
Taco Bell, een fastfoodketen
The Bell Tea Company, een Nieuw-Zeelands theepakbedrijf

Overige:
Bell (helm), fabrikant van Racehelmen
Bell (lettertype), een lettertype uit 1788 van John Bell's British Type Foundry
Bells, de gebruikte valuta in de Animal Crossing-serie
Decibel, een logaritmische schaal om vergelijkingen aan te duiden

Personen
Aaron Bell, Amerikaans bassist
Alexander Graham Bell, Schots uitvinder
Benjamin Bell, Schots chirurg en venereoloog
Catherine Bell, Brits actrice
Charles Bell (arts), die de Aangezichtsverlamming van Bell beschreef
Derek Bell (coureur), Brits autocoureur
Drake Bell, Amerikaanse zanger, acteur
 Gertrude Bell, Britse ontdekkingsreizigster en archeologe
Griffin Bell (1918-2009), Amerikaans advocaat, rechter, minister en diplomaat
Jamie Bell, Brits acteur
John Bell, Brits wiskundige en natuurkundige
Julian Bell, Engels dichter
Kristen Bell, Amerikaanse actrice 
Lauralee Bell, Amerikaans actrice
Madeline Bell, Amerikaans zangeres
Nicholas Bell, Engels acteur
Pietje Bell, hoofdpersoon uit de gelijknamige reeks boeken van Chris van Abkoude
Tobin Bell, Amerikaans acteur